Taras-Schewtschenko-Universität steht für:
 Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Kiew, Universität in Kiew
 Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Luhansk, Universität in Luhansk
 Transnistrische Staatliche Taras-Schewtschenko-Universität; Universität in Tiraspol